Даррі Дуглас Беквіт-молодший (* 1987) — футбольний півзахисник.
 Даррі Коул  (* 1925, Віттель — † 2006, Нейї-сюр-Сен) — французький актор.